Никола́й Дени́сович Ду́дник (1918—2006) — советский военный лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор авиации.

Биография 
Родился 17 апреля 1918 года в селе Ивановское Самарской губернии, ныне Большеглушицкого района Самарской области.

В 1921 году семья переехала в Крым и жила в станице Григорьевской. После окончания шести классов Николай поехал учиться в ФЗУ в город Симферополь, где стал заниматься в авиамодельном кружке. Затем семья переехала в Керчь, где Дудник поступил в вечернюю школу и учился в местном аэроклубе.

В 1940 году окончил Качинскую школу летчиков-истребителей со званием младший лейтенант и был направлен под Москву на пополнение истребительных полков ПВО. Его полк базировался под Серпуховым на аэродроме у деревни Липицы. Воевал Н. Д. Дудник с июня 1941 до конца 1945 года в составе 27-го и 178-го истребительных авиаполков 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, пройдя путь от летчика до командира авиационной эскадрильи.

После войны Николай Денисович окончил годичные курсы командиров авиаполка в Липецке. Служил в войсках Московского округа ПВО, где его последняя должность была — заместитель начальника штаба. Находясь в отставке, организовывал встречи ветеранов полка на Серпуховской земле, создал Совет ветеранов 178-го истребительного авиаполка. Также приложил немало усилий для создания в МОУ «Липицкая СОШ» музея 178-го иап.

Умер 3 октября 2006 года в Москве. Похоронен на Востряковском кладбище.

Награды 
 Награждён орденами Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды (дважды), а также многими медалями, среди которых «За оборону Киева», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги».

Примечания

Ссылки 
 Красные Соколы. Советские лётчики 1936—1953. Дудник Николай Денисович 

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Востряковском кладбище
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища